Buritizal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Buritizal (ort), São Paulo, 
 Buritizal (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar